A Equipe japonesa representa o Japão na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
O Japão competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1964. Seus melhores resultados as semifinais de 1996.

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Japonesa de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis
Tênis do Japão